Talman ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Talman (1932–1987), Schweizer Künstler
 Stefi Talman (* 1958), Schweizer Schuhdesignerin
 Theodor Talman, deutscher Fechter
 William Talman (1650–1719), englischer Architekt
 William Talman (Schauspieler) (1915–1968), US-amerikanischer Schauspieler 

Siehe auch:
 Dalman
 Tallman
 Thalmann